Fiodor Aleksandrowicz Klimow, ros. Фёдор Александрович Климов (ur. 7 września 1990 w Leningradzie) – rosyjski łyżwiarz figurowy startujący w parach sportowych. Mistrz i wicemistrz olimpijski z Soczi (2014; złoto drużynowo, srebro w parach sportowych), wicemistrz świata (2014), 3-krotny wicemistrz Europy (2014, 2015, 2018), zwycięzca finału Grand Prix (2015), wicemistrz świata juniorów (2011) oraz 3-krotny mistrz Rosji (2014, 2015, 2017).

Osiągnięcia

Pary sportowe

Z Ksieniją Stołbową

Z Aleksandrą Małachową

Soliści

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Rosyjscy medaliści olimpijscy 
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Petersburgu
Urodzeni w 1990